Джулианн Лин Макнамара (, 11 октября 1965, Флашинг, Нью-Йорк, США) — американская спортивная гимнастка. Чемпионка и дважды серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.

Биография 
Джулианн Макнамара родилась 11 октября 1965 года в районе Флашинг одного из крупнейших боро Нью-Йорка Куинс.

Представляла гимнастический клуб Белы Каройи.

В 1980 году стала чемпионкой США в личном многоборье и завоевала право участвовать в летних Олимпийских играх в Москве, однако Штаты бойкотировали их.

В 1981 году завоевала бронзовую медаль в упражнениях на брусьях на чемпионате мира в Москве. Кроме того, она заняла 7-е место в многоборье и вольных упражнениях, 5-е место в упражнениях на бревне. Результат Макнамары в многоборье на тот момент был высшим в истории американской спортивной гимнастики.

В 1984 году завоевала три медали на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Она выиграла золотую награду в упражнениях на брусьях, набрав 19,950 балла. Такой же результат показала китаянка Ма Яньхун, которой также вручили медаль высшей пробы. Кроме того, на счету Макнамары две серебряных медали — в командном многоборье, где сборная США уступила гимнасткам Румынии, и вольных упражнениях, где американка проиграла только 0,025 балла румынке Екатерине Сабо.

В течение карьеры завоевала 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль чемпионата США.

В 1987 году завершила спортивную карьеру. Работала актрисой, снималась в телесериалах «Чарльз в ответе» и «Рыцарь дорог». Комментировала соревнования по спортивной гимнастике на телевидении.

Семья 
Родители Джулианн Кевин и Джин Макнамара — выходцы из Австралии.

В 1989—2015 годах была замужем за бейсболистом Тоддом Зейлом, у них родились четверо детей.

Увековечение 
В 1982 году Цветочный совет Нидерландов назвал розу Джулианны Макнамары.

Введена в Зал славы американской гимнастики.

Примечания 

Гимнасты США
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от США
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Актрисы США
Телекомментаторы